Обатуров — русская фамилия. Орфографический вариант фамилии Оботуров, имеющей варианты Абатуров/Аботуров и восходящее к имени (прозвищу) Аботур (Оботур).

 Обатуров, Геннадий Иванович (27 декабря 1914 [9 января 1915] — 29 апреля 1996) — советский военачальник, генерал армии (1979).
 Обатуров, Дмитрий Александрович — бывший казахстанский конькобежец, неоднократный победитель и призёр чемпионатов Казахстана.
 Обатуров В. — советский футболист 1930-х годов, футбольный судья после 1945-х годов.